Лас Преситас има више значења:

 Лас Преситас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Преситас (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Преситас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Преситас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Преситас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Преситас, Ел Дорадо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Преситас (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Преситас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Преситас (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Преситас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Преситас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Преситас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Преситас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Преситас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Преситас (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Преситас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Преситас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Преситас, Лас Преситас Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Преситас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Преситас (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Преситас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Преситас (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Преситас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Преситас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику